Рю-дю-Бак () — станция линии 12 Парижского метрополитена, расположенная в VII округе Парижа. Названа по одноимённой улице (), получившей своё имя по существовавшей в 1564 году на месте нынешнего Королевского моста через Сену паромной переправы, организованной для строительства Тюильрийского дворца. Поблизости от станции располагается Матиньонский дворец — резиденция премьер-министра Франции.

История 
 Станция открылась 5 ноября 1910 года в составе первого пускового участка тогдашней линии А компании «Север-Юг» (с 1931 года линии 12 Парижского метрополитена) Порт-де-Версаль — Нотр-Дам-де-Лорет. В 1984 и 2007 годах на станции проводились работы по её реновации.
 24 февраля 2011 года на станции (платформа в сторону Нотр-дам-де-Лоретт) открылась мемориальная доска в честь поэта Рене Шара. В 2007 году, в честь столетия со дня рождения поэта, площадь на пересечении улиц Рю-дю-Бак и Поля-Луи Курье и бульваров  и , расположенная на верхней части станции, была названа в честь Рене Шара.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2015 году, по данным RATP, составил  человек, снизившись по отношению к 2013 году (в 2013 году на станцию вошли  пассажиров). С этим показателем станция занимает 225 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена VII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1910 году